Capitorostrum är ett släkte av svampar. Capitorostrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Capitorostrum